Спринг Риџ има више значења:
 Спринг Риџ (Флорида)
 Спринг Риџ (Мериленд)
 Спринг Риџ (Пенсилванија)